

Норт-Гейвен — місто, штат Коннектикут
 Норт-Гейвен — місто, штат Мен
 Норт-Гейвен — селище, штат Нью-Йорк